Пор-Жером-сюр-Сен () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена, округ Гавр, центр кантона Пор-Жером-сюр-Сен. Расположен в 51 км к западу от Руана и в 37 км к востоку от Гавра, в 7 км от автомагистрали А131, на правом берегу Сены.

Население (2018) — 10 157 человек.

История 
Коммуна образована в 2016 году путем слияния четырех коммун:

 Нотр-Дам-де-Граваншон
 Обервиль-ле-Кампань
 Туфревиль-ла-Кабль
 Трикервиль

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам-де-Граваншон XII века
 Церковь Святого Иоанна Крестителя в XIII века в Трикервиле
 Руины средневекового замка и часовни Ла Фонтен-Сен-Дени
 Церковь Святого Оуэна в Туфревиль-ла-Кабле

Экономика 

На территории ассоциированной коммуны Нотр-Дам-де-Граваншон на берегу Сены находится крупная промышленная зона, включающая нефтеперерабатывающий завод компании ExxonMobil и нефтехимический завод компании Total.

Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,8 %
 промышленность — 43,0 %
 строительство — 6,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 35,4 %
 государственные и муниципальные службы — 14,4 %

Уровень безработицы (2017) — 13,5 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Приморская Сена — 15,3 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 21 600 (Франция в целом — 21 730, департамент Приморская Сена — 21 140).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Пор-Жером-сюр-Сен с 2016 года занимает Виржини Кароло-Лютро (Virginie Carolo-Lutrot). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею независимый список победил в 1-м туре, получив 71,41 % голосов.

Города-побратимы 
  Стрит, Великобритания
  Исни-им-Алльгой, Германия
  Рубано, Италия

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года 

Города Франции
Появились в 2016 году во Франции
Города, основанные в XXI веке